Оберлига ():
 Оберлига — пятый по силе футбольный дивизион Германии
 Оберлига — чемпионат ГДР по футболу
 Оберлига — чемпионат ГДР по хоккей с шайбой